1967 Голяма награда на САЩ е 9-о за Голямата награда на САЩ и десети кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 1 октомври 1967 година на пистата Уоткинс Глен, Уоткинс Глен, Ню Йорк, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ